Місячний сарос 119 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 14 жовтня 935 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 25 березня 2396, коли Місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 82 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1460 років.

Серія містить 28 повних затемнень від 13 серпня 1440 до 15 червня 1927, 8 часткових перед повними від 18 травня 1296 до 2 серпня 1422 і 6 часткових після повних від 25 червня 1945 до 19 серпня 2035.

Попереднім у серії було часткове затемнення 28 липня 1999 і наступним буде також часткове — 7 серпня 2017.

Найдовшим у серії повним затемненням було 49-е, яке відбулось 30 березня 1801 і тривало 102,1 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 119 

Місячні сароси